Kreuzeck peut correspondre à 
 Kreuzeck, une montagne des Alpes d’Allgäu,
 Kreuzeck, montagne du Wetterstein.